Valdesampedro puede hacer referencia a:
 El río Valdesampedro, en el concejo de Teverga, Asturias.
 El valle de Valdesampedro, en el concejo de Teverga, Asturias.